Priladojsky (en ) est une Commune urbaine du raïon de Kirovsk de l'oblast de Léningrad, en Russie.

Géographie 
Priladojsky est située à 3 kilomètres de la rive sud du lac Ladoga, sur la rive gauche de la rivière Naziya, à 10 kilomètres  à l'est de la ville de Kirovsk.

L' autoroute R21, qui relie Saint-Pétersbourg et Mourmansk, passe au nord de Priladojsky.

Population 
Recensements (*) ou estimations de la population :

Bibliographie

Références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 

Raïon de Kirovsk
Commune urbaine dans l'oblast de Léningrad